Widows ist die Bezeichnung für:
 Widows (Theaterstück), von Ariel Dorfman und Tony Kushner geschriebenes, englischsprachiges Theaterstück
 Widows – Erst die Ehe, dann das Vergnügen, deutscher Film von Sherry Hormann aus dem Jahr 1998
 Widows – Tödliche Witwen,  britisch-US-amerikanischer Thriller von Steve McQueen aus dem Jahr 2018

Siehe auch:
 Widdows